L'accord des aides est la manière qu'a le cavalier de coordonner (associer ou dissocier, et agir résister ou céder ) les moyens dont il dispose pour communiquer avec sa monture — moyens que l'on appelle les aides —, de manière a obtenir une réponse ou un geste juste.

Notes et références 

Équitation